

Cinema 
 Il nemico – cortometraggio muto del 1910
 Il nemico – cortometraggio muto del 1915
 Il nemico – film del 1943 diretto da Guglielmo Giannini

Letteratura 
 Il nemico (Der Feind) – romanzo di Erich Maria Remarque
 Il nemico (The Enemy) – romanzo di Lee Child del 2004
 Il nemico – romanzo di Tiziano Sclavi del 1992
 Il nemico (L'ennemi) – poesia di Charles Baudelaire del 1857

Teatro 
 Il nemico (The Enemy) – opera teatrale di Channing Pollock del 1925
 Il nemico (L'enemmi) – opera teatrale di Julien Green del 1954

Televisione 
 Il nemico (The Enemy) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation